Cusy est un toponyme qui peut désigner :

 Cusy (Haute-Savoie), commune française du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Cusy (Yonne), ancienne commune française fusionnée en 1973 avec Ancy-le-Franc, dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France